Spojení písmen M a Y může mít různé významy:

MY 
 SPZ okresu Myjava
 MY – kód ISO 3166-2 pro Malajsii
 BI-MY – kód ISO 3166-2 pro provincii Muyingaa

my 
 české osobní zájmeno
 anglicky můj, mé, má
 barmština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

My 
 My (román) – je antiutopistický román z roku 1920 od Jevgenije Ivanoviče Zamjatina
 My – značka vybraných obchodních domů Tesco: Forum Liberec a Obchodní dům Máj Praha
 My (časopis) – Měsíčník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, měsíčník, který od roku 2018 vydává Česká citadela, s. r. o., kterou vlastní Petr Hájek a PhDr. Zdeněk Doležal.
 My (film) – americký mysteriózní horor z roku 2019

.my 
 .my – internetová doména nejvyššího řádu pro Malajsii

m.y. 
 anglicky milion years – milión let – jednotka geologického času

Reference

Externí odkazy